Hubert Hilf ist der Name folgender Personen:

* Hubert Arnold Hilf (1820–1909), deutscher Unternehmer und Politiker (NFP, DFP), MdR
 Hubert Hugo Hilf (1893–1984), deutscher Forstwissenschaftler